Катарина Султанова (настоящее имя Екатерина Валерьевна Султанова, 2 июля 1987 года, Москва) — российская писательница и поэтесса.

Биография 
Родилась в Москве 2 июля 1987 года. После 9 класса поступила в Международный юридический колледж при Министерстве Юстиции Российской Федерации, закончила его с красным дипломом и была зачислена на второй курс юридического факультета.
C 2012 года Катарина оставила постоянное место работы и занялась поэзией.

В марте 2013 года Султанова выпускает свою первую книгу под названием «Лёгкие формы бреда». Презентация книги и первое публичное выступление состоялось 28 мая 2013 года в ресторане Гюго.

На одном из творческих вечеров Катарину приглашают писать для театра и в апреле 2014 года в театре на Таганке состоялась премьера юбилейного спектакля «Таганский фронт», посвященная легендарному режиссёру Юрию Любимову в котором все женские монологи написаны Катариной. Соавторами спектакля являются поэт и режиссёр Влад Маленко и музыкант Юрий Шевчук.

В апреле 2014 года Оксана Фандера прислала Катарине видео, в котором читает стихотворение "Птичье. С нежностью", с этой видеозаписи был создан цикл видеопортретов "Женщина с тысячами лиц", где стихи Султановой читают известные актрисы: Оксана Фандера, Елена Ксенофонтова, Ирина Гринева, Ольга Ломоносова и другие.

В 2015 году по её стихам ставят поэтический спектакль «Касание» (2015 г.), Тимур Бекмамбетов выбирает её стихи для единственного в своем роде стихотворного трейлера к фильму «Он — дракон» (2015 г.).

Ссылки на официальные страницы в социальных сетях 
Вконтакте

Facebook

Instagram

Youtube

Telegram

Примечания

Ссылки 
 ОН-ДРАКОН — ТРЕЙЛЕР (2015)
 Катарина Султанова. «Женщина с тысячами лиц». Читает Оксана Фандера
 Катарина Султанова: «Я беспокойная. Мне важно знать, как у нас внутри все устроено»
 Улыбаюсь, когда обо мне пишут: «Ну, не Цветаева она, конечно»

Поэтессы России
Поэты России XXI века